Charles Malcom Wilson (1914–2000) amerikai politikus, New York állam kormányzója 1973–74-ben.
Malcolm Wilson-híd (New York), lásd Tappan Zee-híd, teljes angol nevén Governor Malcolm Wilson Tappan Zee Bridge
 Malcolm Irving Wilson (1956) brit autóversenyző.